Chèvreville ist der Name zweier französischer Orte:
 Chèvreville (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Chèvreville (Oise), Gemeinde im Département Oise